Příjmení Vollmer nese více různých osobností:

 Dana Vollmerová (* 1987) – americká plavkyně
 Gottfried Vollmer (* 1953) – německý herec
 Hans Vollmer (1878–1969) – německý encyklopedista
 Joan Vollmer (1923–1951) – americká žena, členka hnutí Beat generation

Externí odkazy